В битве при Гаррисе (также известной как Битва при Сен-Пале) (15 февраля 1814 года) силы союзников под командованием генерала Артура Уэлсли, маркиза Веллингтона, атаковали французскую дивизию генерала Жана Ариспа. Французы были оттеснены в полном беспорядке в город Сен-Пале. Благодаря этой незначительной победе союзники смогли обеспечить на заключительном этапе Пиренейской войны безопасный переход через реку Бидуз.

В битве при Ниве 9-13 декабря 1813 года армии маршала Никола Жан де Дьё Сульта не удалось оттеснить силы Веллингтона от Байонны. После этой битвы плохая погода вызвала двухмесячную паузу в военных действиях, во время которой французы сдерживали войска союзников в районе южнее и западней крепостей Байонны и Сен-Жан-Пье-де-Пор. Чтобы вырваться из этого региона, в феврале Веллингтон начал наступление на восток, оттеснив левое крыло Сульта. Колонна под командованием Роланда Хилла столкнулась с дивизией Ариспа в Гаррисе. Следующим сражением была битва при Ортезе.

Предыстория 
В битве при Ниве близ Байонны 9-13 декабря 1813 года Веллингтон с 36 тыс. британцев и 23 тыс. португальцев победил армию Сульта в  человека. Потери французов составили  человек и 16 орудий, а потери союзников —  человек. Другой источник указывает потери союзников в  человек, отметив также, что французы потеряли  человек из союзных немецких войск, которые перешли на сторону англо-португальцев. Эта битва ознаменовала окончание боёв за год. Сульт застал армию Веллингтона разделенной рекой Нив на две части, но не смог нанести сокрушительный удар. После этого французы отступили в Байонну и расположились на зимних квартирах.

В течение следующих двух месяцев плохая погода помешала армии Веллингтона продолжать наступление. Вскоре после прекращения боевых действий начались проливные дожди, сделавшие дороги непроходимыми и смывшие временные мосты союзников через Нив. Союзники по коалиции просили британского командующего продолжить его кампанию, но Веллингтон вежливо отказался от наступления в столь плохую погоду. Он объяснил, что это разрушит его армию, не принеся совершенно никакой пользы. После битвы при Нивеле 10 ноября 1813 года испанские войска Веллингтона вышли из-под контроля в захваченных французских деревнях. Не желая спровоцировать партизанскую войну со стороны французских гражданских лиц, британский командующий поддерживал строгую дисциплину в своих британских и португальских войсках и отправил большинство своих испанцев домой. Было оставлено только испанское подразделение Пабло Морильо, так как оно оплачивалась и снабжалась британским правительством. Политика Веллингтона вскоре окупилась, так как отпала необходимость охранять дороги в тылу армии.

В январе 1814 года армия Сульта сократилась на три дивизии и одну бригаду, которые были отправлены по требованию Наполеона на защиту восточной Франции. Для участия в северо-восточной французской кампании 1814-го года были переброшена 7-я пехотная дивизия во главе с Жаном Франсуа Левалем (5428 человек), 9-я пехотная дивизия под командованием Пьера Франсуа Жозефа Буайе (5587 человек), драгунская дивизия под командованием Анн Франсуа Шарля Трельяра (2866 человек) и драгунская бригада под руководством Луи Эрнеста Жозефа Спарра (554 человек).

У Сульта оставались 1-я дивизия под командованием Максимильена Себастьена Фуа (4600 человек), 2-я дивизия во главе с Жаном Бартелеми Дарманьяком (5500 человек), 3-я дивизия под командованием Луи Жана Николя Аббе (5300 человек), 4-я дивизия под руководством Элуа Шарльманя Топена (5600 человек), 5-я дивизия под командованием Жан-Пьера Марансена (5000 человек), 6-я дивизия под командованием Эжен-Казимира Вийята (5200 человек), 8-я дивизия во главе с Жаном Изидором Ариспом (6600 человек) и кавалерийская дивизия под командованием Пьер-Бенуа Сульта (3800 человек). Под командованием маршала Сульта также были 7300 артиллеристов, инженеров и кучеров, а также гарнизон Байонны (8800 человек) и гарнизон в Сен-Жан-Пье-де-Пор (2400 человек). Первоначальная 8-я дивизия была разбита в битве при Нивеле. Она была восстановлена путем добавления бригады Мари Огюста Пари, заимствованной у маршала Луи Габриэля Сюше, к двум бригадам из резерва Вийята.

Армия Веллингтона включала в себя 1-ю дивизию под командованием Кеннета Говарда (6898 человек), 2-ю дивизию во главе с Уильямом Стюартом (7780 человек), 3-ю дивизию под командованием Томаса Пиктона (6626 человек), 4-ю дивизию под руководством Лоури Коула (5952 человека), 5-ю дивизию под командованием Эндрю Хэя (4553 человек), 6-ю дивизию под руководством Генри Клинтона (5571 человек), 7-я дивизия под командованием Джорджа Уокера (5643 человека), Лёгкая дивизия под руководством Карла фон Альтена (3480 человек), португальская дивизия под командованием Карлоса Лекора (4465 человек) и испанская дивизия Морильо (4924 человека). Степлтон Коттон командовал тремя лёгкими кавалерийскими бригадами под непосредственным началом Генри Фейна (765 сабель), Хасси Вивиана (989 сабель) и Роберта Эдварда Сомерсета (1619 сабель). Кроме того, в армии союзников было три независимых пехотных бригады — 1816 англичан под командованием Мэтью Уитворта-Эйлмера, 2185 португальцев во главе с Джоном Уилсоном и 1614 португальцев под руководством Томаса Брэдфорда

Сульт расположил свою штаб-квартиру в Перораде и разместил дивизии на линии, проходящей от крепости Байонна на западе к крепости Сен-Жан-Пье-де-Пор на юго-востоке. Он полагал, что Веллингтон попытается окружить Байонну, пересеча реку Адур к востоку от города. Чтобы предотвратить это, французский маршал выделил три дивизии для обороны реки Адур от Байонны до Порт-де-Ланна. Четыре дивизии защищали реку Жуайёз от Адура до деревни Элет. Кавалерийские аванпосты закрывали разрыв между Элетом и Сен-Жан-Пье-де-Пор, который был блокирован испанскими партизанами под командованием Франсиско Эспос-и-Мина. Сульт намеревался нанести удар по союзникам, когда они попытаются переправиться через Адур, но у Веллингтона были другие планы. Британский командующий решил использовать корпус Джона Хоупа, 4-го графа Хоуптоуна, против Байонны, одновременно наступая остальными двумя корпусам на восток, чтобы отвлечь армию Сульта от Байонны.

Сульт смог собрать 60 тыс. солдат и 77 орудий, в то время как армия Веллингтона насчитывала более 70 тыс. человек. Дожди прекратились во второй неделе февраля, и 14 февраля Веллингтон начал наступление. На правом фланге находился корпус Роланда Хилл в 20 тыс. человек, включая 2-ю дивизию, португальскую дивизию, испанцев Морильо и кавалерийскую бригаду Фейна. Хилл был временно назначен командующим 3-й дивизией. Слева от Хилла находился корпус Уильяма Бересфорда, состоящий из  человек, состоящий из 4-й, 6-й, 7-й и Лёгкой дивизий, а также кавалерийских бригад Вивиана и Сомерсета. Основная колонна Хилла направилась на восток к Элету, в то время как 3-я дивизия Пиктона начала наступление в направлении Бонлока на севере, а дивизия Морильо двинулась через предгорья дальше на юг. Перед лицом этой угрозы подразделение Ариспа в Элете покинуло Жуайёз и отступило к реке Бидуз в Сен-Пале. Вийят, левый фланг которого теперь открылся, после столкновения с 3-й дивизией Пиктона также отступил к реке Бидуз.

Битва 

К западу от Сен-Пале Арисп занял оборонительную позицию в Гаррисе. Он развернул свою дивизию вдоль длинного хребта и стал ждать наступления союзников. Единственным путём для отступления был мост через Бидуз в Сен-Пале. Поздно вечером 15 февраля бригада Уильяма Генри Прингла, находящаяся в авангарде корпуса Хилла, подошла к позиции французов, но вместо полноценного боя британцы лишь вступили перестрелку. Солдаты устали от долгого похода и с нетерпением ждали ночлега. Внезапно прибыл адъютант Веллингтона и потребовал: «Захватите этот холм до наступления темноты». Войска быстро выстроились в плотную колонну и начали наступление.

У Ариспа было около 7 тыс. солдат. Это были по два батальона из 9-го, 25-го и 34-го лёгких пехотных полков и по батальону из 45-го, 81-го, 115-го, 116-го и 117-го пехотных полков. Против них Веллингтон и Хилл выставили около 11 тыс. человек, в том числе два батальона бригады Прингла, 1-е батальоны 28-го и 39-го пехотных полков. Кроме того, были две португальские бригады Лекора под командованием Ипполита Да Коста и Джона Бьюкена. Бригада Да Косты состояла из двух батальонов, по одному из 2-го и 14-го португальских пехотных полков, в то время как бригада Бьюкена состояла из трёх батальонов, по одному из 4-го и 10-го португальских пехотных полков и 10-го касадорского (лёгкого) батальона.

Во 2-ю дивизии Стюарта входили три британские и одна португальская бригады, 1-я под командованием Эдварда Барнса, 2-я под командованием графа Страффорда, 3-я под командованием Прингла и португальцы под командованием Генри Хардинджа.

Батальоны Прингла быстро пробились к гребню хребта. Французские защитники храбро контратаковали, но не смогли отогнать врага. По мере продолжения боя испанцы Морильо и португальцы Лекора начали окружать фланги уступающей им по численности французской дивизии. Увидев угрозу полного уничтожения, Арисп приказал отступать. С приближением к мосту португальцев отступление французов превратилось в паническое бегство. Большинству удалось переправиться через мост, но союзники захватили несколько человек на восточном берегу. Французы потеряли 300 человек убитыми и ранеными, и 200 пленными. Потери союзников составили 170 человек, в том числе 40 португальцев. Разгром настолько деморализовал дивизию Ариспа, что ему не удалось собрать своих солдат в Сен-Пале, и он был вынужден отступить на запад к Домезен-Беррот. Хотя французским инженерам удалось частично взорвать мост, союзники вскоре починили его.

Итог 
Англо-союзная армия прорвала линию на Бидузе. 16 февраля Сульт отозвал две дивизии с севера Адура, оставив в Байонне гарнизон в 14 тыс. человек под командованием Аббе. Французский маршал собрал полевую армию из 32 тыс. пехотинцев и 3800 кавалеристов. Он начал реформировать свою линию за реками Гав-д’Олорон и Сайсон, от Перорада до Советер-де-Беарна и Наварренса. Сульту противостояли 42 тыс. пехотинцев и 3 тыс. кавалеристов Веллингтона. Корпус Бересфорда перебрался в Бидаш в нижнем течении Бидуз. К 18 февраля все силы Сульта располагались вдоль Гав-д’Олорон, в то время как Хилл послал разведку в Советер, а Бересфорд провёл рекогносцировку у Астинга, где располагался французский плацдарм на южном берегу. Той ночью пошёл и дождь со снегом, в результате чего Веллингтон приостановил операции на четыре дня.

Тем временем британцы осуществили смелый план, чтобы окружить Байонну, пересеча Адур ниже крепости. Так как ширина Адура ниже Байонны составляла , с высотой приливов , Сульт не подозревал, что союзники попытаются там переправиться, и не выделил силы на охрану Адура ниже Байонны. 23 февраля Хоуп отправил через Адур восемь отрядов из 1-го дивизиона, чтобы создать предмостный плацдарм. В тот вечер с помощью ракет Конгрива они разогнали два французских батальона, которые были направлены для предотвращения вторжения. На следующий день 34 каботажных судна зашли в канал, и британцы построили мост, используя суда в качестве понтонов. К противоположному берегу были протянуты пять мощных тросов, каждый из которых был прикреплён к тяжёлой 18-фунтовой пушке. После этого поверх палуб судов из досок была построена переправа. Британские войска устремились на противоположный берег, и к 27 февраля Байонна была полностью окружена корпусом Хоупа. В тот же день состоялась битва при Ортезе.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Сражения Пиренейских войн
Февраль 1814 года
Сражения 1814 года
Сражения Испании
Сражения Великобритании
Сражения Португалии
Сражения Франции